Le Duo normand Féminin est une course cycliste contre-la-montre française disputée à Marigny, dans le département de la Manche. Créé en 1983 par l'amicale cycliste du canton de Marigny (ACCM).

Palmarès 

|-
| 1983
| Christelle Lecomte Marylin Lemée||||
|-
| 1984
| Nathalie Diar Cathy Granger||||
|-
| 1985
| Nathalie Pelletier Nathalie Gendron||||
|-
| 1986
| Françoise Jouanny Karine Martino||||
|-
| 1987
| Patricia Trembleau  Francine Guillermo||||
|-
| 1988
| Nadège Lamour Isabelle Nicoloso||||
|-
| 1989
| Nathalie Six Pascale Dernoncourt||||
|-
| 1990
| Fiona Madden Roselyne Riou
| Barbara Aulnette Laurence Leboucher
| Christelle Halgand Anita Guin
|-
| 1991
| Fiona Madden Pascal Duchene
| Françoise Leprod'homme Chantal Pouline
| Anita Guin Catherine Guin
|-
| 1992
| Géraldine Quéniart Fabienne Gicquel
| Nathalie Six Laurence Bens
| Sandrine Guiet Isabelle Kerhamon
|-
| 1993
| Françoise Leprod'homme Géraldine Quéniart
| Roselyne Riou-Chalon Manuela Le Cavil
| Nathalie Six Laurence Bens
|-
| 1994
| Roselyne Riou-Chalon Isabelle Verger-Nicoloso
| Laurence Bernard Agnès Baudoin
| Magdeleine Theunissen Christelle Remacle
|-
| 1995
| Roselyne Riou-Chalon Chrystèle Richard
| Sonia Huguet Aurélie G'Styr
| Clare Greenwood Julie Hooper
|-
| 1996
| Françoise Leprod'homme Chrystèle Richard
| Julie Freeman Maxine Johnson 
| Isabelle Verger-Nicoloso Géraldine Quéniart
|-
| 1997
| Fany Lecourtois Isabelle Verger-Nicoloso
| Laëtitia Belaud Roselyne Riou-Chalon
| Laurence Bernard Delphine Clairet
|-
| 1998
| Françoise Leprod'homme Alexandra Le Hénaff
| Sarah Tournabien Sandrine Jolly
| Sabrina Cayre Stéphanie Poilvet
|-
| 1999
| Françoise Leprod'homme Géraldine Ollivier
| Lucile Davanture Martine Gauthier
| Amanda Le Verdier Ann Bowditch
|-
| 2000
| Sabrina Martin Sonia Clolus-Rochet
| Lucile Davanture Martine Gauthier
| Isabelle Moulis Marie-Hélène Coulon
|-
| 2001
| Marina Jaunâtre Delphine Guille
| Jenny Derham Ruth Hutton
| Nikki Weeler Lesley Allen
|-
| 2002
| Lilian Pfluke Claudia Saintagne-Carceroni
| Geraldine Gill Géraldine Ollivier
| Marina Jaunâtre Élodie Touffet
|-
| 2003
| Julia Shaw Liz Milne
| Nicky Peters Heather Thompson
| Tyfen Dupas Catherine Soumalet
|-
| 2004
| Alessandra Cappellotto Marina Chirio
| Marina Paragiou Anastasia Pastourmatzi
| Helen Goulding Darah Smith
|-
| 2005
| Silvia Valsecchi Oxana Kostenko
| Nicky Hudson Jenny Derham
| Louise Schuller Helen Boatman
|-
| 2006
| Julie Dhéruelle Emmanuelle Merlot
| Louise Schuller Helen Boatman
| Lyn Mahy Tracy Dowinton
|-
| 2007
| Julie Dhéruelle Emmanuelle Merlot
| Helen Carter Lesley Walkling
| Lynn Hamel Charlotte Wadworth
|-
| 2008
| Karine Gautard Emmanuelle Merlot
| Christel Ferrier-Bruneau Mélanie Bravard
| Émilie Lebrun Kathy Watt
|-
| 2009
| Audrey Cordon Emmanuelle Merlot
| Ann Bowditch Lesley Walkling
| Diane Moss Mélissa Mather
|-
| 2010
| Audrey Cordon Emmanuelle Merlot
| Rachel McGranaghan Lesley Walkling
| Oriane Niay Justine Macret
|-
| 2011
| Aude Biannic Coralie Demay
| Emmanuelle Merlot Audrey Cordon
| Francesca Faustini Svetlana Pauliukaitė
|-
| 2012
| Vera Koedooder Anna van der Breggen
| Roxane Fournier Mélodie Lesueur
| Birgit Lavrijssen Inge Roggeman
|-
| 2013
| Anabelle Dreville Fanny Leleu
| Ann Bowditch Karina Bowie
| Laudine Genee Molly Meyvish
|-
| 2014
| Bronwen Ewing Keeley Chalk
| Karine Gautard-Roussel Sophie Cheval
| Gemma Marshall Eva Nyirenda
|-
| 2015
| Livia Hanesova Monika Kadlecová
| Marine Lemarie Fanny Leleu
| Karine Gautard-Roussel Bénédicte Lepine
|-
| 2016
| Mélodie Lesueur Marion Sicot
| Livia Hanesova Monika Kadlecová
| Bronwen Ewing Karina Bowie
|-
|}

Notes et références

Liens externes 
 
 Palmarès du Duo Normand Féminin sur cyclisme-sport.fr

Compétition cycliste féminine
Ancienne course cycliste